Новотырышкино — название населённых пунктов в России:

 Новотырышкино — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Новотырышкино — село в Колыванском районе Новосибирской области.